Риџвеј има више значења:
 Риџвеј (Аљаска)
 Риџвеј (Ајова)
 Риџвеј (Вирџинија)
 Риџвеј (Јужна Каролина)
 Риџвеј (Висконсин)
 Риџвеј (Мисури)
 Риџвеј (Охајо)